Miejscowości w USA:
 Whitfield – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Manatee
 Whitfield – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Santa Rosa
 Whitfield – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Whitfield (ang. Whitfield County) – w stanie Georgia
W Wielkiej Brytanii:
 Whitfield – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Whitfield – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Whitfield – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Whitfield – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)